Thrillvile: Off The Rails — игра, похожая на игры серии RollerCoaster Tycoon. В этой игре вам придётся пройти несколько сюжетных линий, поиграть в забавные мини-игры про чихуахуа, бобров, и роботов-боксёров. Также вы сможете прогуляться по парку своей мечты с видом от третьего лица. Также вы сможете построить парк своей мечты абсолютно без финансовых затрат.

Ссылки 
 Официальный сайт

Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, разработанные Frontier Developments
Компьютерные игры 2007 года